De Serie A 1967/68 was het 65ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 37ste seizoen van de Serie A. Milan werd kampioen.

Eindstand

Uitslagen

Kampioen

Statistieken

Scheidsrechters

AC Milan

Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 1967/68 onder leiding van trainer-coach Nereo Rocco voor de negende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1967/68